Wessem bezeichnet

 Wessem (Maasgouw), ehemalige niederländische Gemeinde, heute Teil von Maasgouw
 Gilbert C. van Wessem (1912–1983), niederländisch-amerikanischer Chemiker